Szásztyúkos (), település Romániában, Brassó megyében.

Fekvése
A Persányi-hegység alatt, Fogarastól északkeletre, Kőhalomtól délnyugatra, Kóbor és Királyhalma közt fekvő település.

Története
Szásztyukos, Tyukos nevét 1373-ban említette először oklevél Thikus néven. 1396-ban Tykus, 1488-ban Teyx, 1494-ben Tex, 1512-ben Thykus, 1606-ban Tikoss, 1760-1762 között Szász Tyukos, 1808-ban Tyukos (Szász-), Deutsch-Tekesch, 1913-ban Szásztyukos néven írták.

1578-1579 között neve Felmér, Tyúkos és Kóbor határperében szerepelt.

1627-ben Újtyúkoson különálló román faluközösség alakult. Az 1641-es összeírásban körülbelül fele-fele arányban szász és székely gazdák lakták. 1750 után a feljegyzések szerint a településen nem tartottak istentiszteletet magyarul, a székelyek elszászosodtak.

1910-ben 1617 lakosából 39 magyar, 1129 német, 265 román, 184 cigány volt. Ebből 443 görögkatolikus, 21 református, 1130 evangélikus volt. A trianoni békeszerződés előtt Nagy-Küküllő vármegye Kőhalmi járásához tartozott.

Hivatkozások

Források
 

Brassó megye települései
Nagy-Küküllő vármegye települései